

Épreuves

Calendrier / Résultats

Classements

Système de points en vigueur

Classement constructeurs

Classement pilotes

Articles connexes 
 Fédération internationale de l'automobile
 Compétition automobile 
 Rallye
 Liste alphabétique des pilotes de rallye

Lien externe 

 : Classement complet 1981

Championnat du monde des rallyes
Rallye